PFL steht für:
 Pacific Flier (ICAO-Code), palauische Fluggesellschaft
 Pacific Forum Line, eine Schifffahrtsallianz des Pacific Islands Forum
 Partido da Frente Liberal, ehemalige brasilianische Partei
 passive Fernleihe, siehe Fernleihe
 Peter Friedrich Ludwig Hospital, ein Kulturzentrum in Oldenburg (Oldb)
 Polska Futbol Liga, polnische American-Football-Liga
 Pre Fader Listening (auch Pre Fade Listening)
 Professionalnaja futbolnaja liga, der für 1. und 2. Division zuständige russische Fußballverband
 Pyruvat-Formiat-Lyase

pfl steht für:
 Pfälzische Dialekte (ISO-639-3-Code)

PFL